Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 29. und 30. August 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

Weltmeister wurde Irving Saladino aus Panama, der bei den Panamerikanischen Spielen im Juli 2007 den Weitsprung-Wettbewerb für sich entschieden hatte. Silber ging an den amtierenden Europameister Andrew Howe aus Italien. Der US-amerikanische Olympiasieger von 2004 und zweifache Weltmeister (2003/2005) Dwight Phillips gewann die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden ein Kontinental- und ein Landesrekord erzielt.
 Kontinentalrekord:
 8,57 m (Südamerikarekord) – Irving Saladino (Panama), Finale am 30. August
 Landesrekord:
 8,47 m – Andrew Howe (Italien), Finale am 30. August

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Es gab hier nur einen einzigen gültigen Sprung, der mit einer Windunterstützung von mehr als zwei Metern pro Sekunde erzielt wurde (James Beckford, Qualifikation).

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
29. August 2007, 10:20 Uhr

31 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 8,15 m. Fünf Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sieben nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 7,99 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Finale 
30. August 2007, 20:40 Uhr

Video 
 Men's Long Jump - World Championships Osaka 2007, youtube.com, abgerufen am 27. Oktober 2020

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 9. Oktober 2020
 Men Long Jump Athletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Long Jump, Osaka 2007, S. 174 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 27. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Osaka